Coventry, ciutat del centre de Gran Bretanya.
 Coventry Climax, companyia britànica.
 Coventry (Rhode Island), població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.
 Coventry (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Coventry (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.